Лісівська сільська рада — Вінницька область, Барський район
 Лісівська сільська рада — Волинська область, Маневицький район
 Лісівська сільська рада — Житомирська область, Андрушівський район
 Лісівська сільська рада — Рівненська область, Дубровицький район
 Лісівська сільська рада — Черкаська область, Тальнівський район